De vijfde etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een heuvelrit en werd verreden op 28 augustus 2013 over een afstand van 174,3 km van Sober  
naar Galende. De winnaar was de Australiër Michael Matthews.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Bergprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
  Wesley Sulzberger (Orica-GreenEdge); Niet gestart vanwege breuk in sleutelbeen en schouder na val in de 4e etappe.

Externe links
 De route van de 5e etappe op www.lavuelta.com

05